

Corsi d'acqua francesi
 Vert (Barétous) – fiume francese che scorre nella Valle di Barétous (Alti Pirenei)
 Vert (Lot) – fiume che scorre nel dipartimento del Lot

Geografia

Vert (Landes) – comune francese del dipartimento delle Landes
 Vert (Yvelines) – comune del dipartimento d'Yvelines
 Vert-en-Drouais – comune nel dipartimento d'Eure-et-Loir
 Vert-le-Grand – comune del dipartimento dell'Essonne
 Vert-le-Petit – comune del dipartimento dell'Essonne
 Vert-Saint-Denis – comune del dipartimento di Senna e Marna
 Vert-Toulon – comune del dipartimento della Marna

Punta Gianni Vert – rilievo sul confine tra i comuni di Cogne e Saint-Marcel in Valle d'Aosta

Persone 
 Jean-Marie Le Vert (1959) – vescovo cattolico francese
 Lil Uzi Vert, noto anche come Lil Uzi, pseudonimo di Symere Woods (1994) – rapper e cantante statunitense

Altro 
 vert – colore verde in lingua francese
 Vert-Vert – poemetto in lingua francese
 Vert – colore araldico verde